Барух Гарольд Вуд (, 13 июля 1909, Шеффилд — 4 апреля 1989, Саттон-Колдфилд) — английский шахматист (национальный мастер), шахматный судья (международный арбитр), функционер и журналист.

Биография 
Серебряный призер чемпионата Великобритании 1948 г. Победитель чемпионата Великобритании по переписке (1944—1945 гг.).

В составе сборной Англии участник шахматной олимпиады 1939 г. и ряда международных матчей. В составе сборной Великобритании участник радиоматча со сборной СССР (1946 г.).

Участник ряда крупных международных турниров. Победитель турниров в Баарне (группа С, 1947 г.), Пейнтоне (1954 г.), Гастингсе (группа В, 1962 / 63 гг.), Уитби (1963 г.), Торсхавне (1967 г.) и Джерси (1975 г.).

Восьмикратный чемпион графства Уорикшир (в период с 1938 по 1957 гг.).

Президент ИКЧА с 1946 по 1951 гг. Президент школьной и студенческой шахматных ассоциаций Британии. Представитель Британской шахматной федерации в ФИДЕ.

Основатель (1935 г.) и на протяжении полувека владелец журнала "Chess" (с 1988 г. журнал принадлежит издательскому дому "Pergamon Press"). Шахматный обозреватель газет "The Daily Telegraph", "The Illustrated London News" и "Birmingham Post".

Автор ряда шахматных книг:

 Easy Guide to Chess (Sutton Coldfield 1942). Учебник шахматной игры. По мнению гроссмейстера Н. Дейвиса, «одна из лучших книг для начинающих».
 World Championship Candidates Tournament 1953 (Sutton Coldfield 1954). Сборник партий турнира претендентов 1953 г.
 100 Victorian Chess Problems (1972).

Семья 
 Сыновья — Кристофер, Фрэнк, Филип, достаточно известные в Британии шахматисты.
 Дочь — Маргарет (Пегги), шахматистка, чемпионка Великобритании 1966 г.
 Зять — Питер Кларк, один из сильнейших шахматистов Британии 1950—1960-х гг.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Великобритании
Шахматисты Англии
Шахматисты XX века
Родившиеся в Шеффилде
Умершие в Саттон-Колдфилде
Шахматные журналисты
Шахматные функционеры
Шахматные арбитры